Opus (compositie), een muzikaal werk
 Opus (Eric Prydz), een single uit 2015
 Kunstwerk (artistiek), een werkstuk, dat wat gemaakt is, in het bijzonder door een kunstenaar
 Oeuvre, alle werken van een kunstenaar
 Opus (band), een Oostenrijkse popgroep opgericht in 1973
 Opus, een stad in de Griekse oudheid in de landstreek Lokris
 Opus (audioformaat), een formaat voor digitale audio
 Opus (stripreeks), een Amerikaanse stripreeks

Zie ook 
Magnum opus